„Fanfare” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Fanfare” – kanonierka typu Étendard z lat 60. XIX wieku
 „Fanfare” – niszczyciel typu Branlebas z początku XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów